Bosznia-Hercegovina
Debelo Brdo, falu és régészeti lelőhely Szarajevóban Szarajevó kantonban
Debelo Brdo, falu Vlasenica községben a Boszniai Szerb Köztársaságban
Debelo Brdo, falu Zavidovići községben Zenica-Doboj kantonban

 Horvátország
Debelo Brdo I falu Gospić községben, Lika-Zengg megyében
Debelo Brdo II falu Gospić községben, Lika-Zengg megyében
Debelo Brdo falu Udbina községben, Lika-Zengg megyében